Die Speedski-Weltmeisterschaft 1995 (FIS Speedskiing World Championships) war eine Weltmeisterschaft im Speedski, die am 22. März 1995 im finnischen Ylläs ausgetragen wurde.

Teilnehmer

Streckendaten

Medaillenspiegel

Nationen

Sportler

Ergebnisse

Männer

Damen

Weblinks 

 Ergebnisse der Männer und Damen auf speedski-info.com

Speedski-Weltmeisterschaft
Sportveranstaltung 1995
Sportveranstaltung in Finnland
Kolari
Wintersport (Finnland)